Chorinsky, auch Chorinský ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Chorinský (1838–1897), österreichischer Jurist und k.k. Landeshauptmann
 Gustav Ignaz von Chorinsky (1806–1873), Statthalter von Niederösterreich
 Ignaz Karl von Chorinsky (1770–1823), österreichischer Adeliger und k.k. Beamter
 Mathias Franz Chorinsky von Ledske (1720–1786), erster Graf von Chorinsky, Bischof von Brünn

Siehe auch:
 Chorinsky (Adelsgeschlecht)
 Chorinsky-Klause im Weissenbachtal bei Bad Goisern am Hallstättersee, zu Beginn des 19. Jahrhunderts erbautes Stauwerk